Vledderveen (Westerveld), een dorp in de gemeente Westerveld
Vledderveen (Stadskanaal), een gehucht in de gemeente Stadskanaal
Vledderveen (waterschap), het daar gelegen vm. waterschap